Сборная Норвегии по регби () представляет Норвегию в международных матчах по регби-15 высшего уровня. В сезоне 2012/14 Норвегия выступает в дивизионе 2D Кубка европейских наций. В мировом рейтинге IRB команда занимает 95-е место. Норвежцы не принимали участия в финальной части чемпионатов мира.

Капитаном команды и одним из немногих профессиональных регбистов в сборной долгое время был Эрик Лунд, выступавший в французском чемпионате за «Биарриц Олимпик». Брат Эрика, Магнус Лунд родился в Великобритании и имеет опыт выступлений за сборную Англии.

На логотипе команды изображён уроборос.

Результаты 
По состоянию на 17 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Норвегия
Регби в Норвегии
Регби